

Транспорт 
 Вокзал — споруда для обслуговування транспортних потоків, місце, з якого і куди прибувають рейсові транспортні засоби (див. також станція):
 Автовокзал — місце, з якого і куди прибувають рейсові автобуси, маршрутні таксі.
 Аеровокзал — термінал аеропорту.
 Залізничний вокзал — місце, з якого і куди прибувають поїзди та електропоїзди.

Географія 
 Вокзал — село в Миколаївській області

Інше 
 Воксхолл-Гарденз — розважальний сад у Лондоні 17-19 сторіч.

Див. також 
 Станція
 Хаб
 Термінал